Трофей чемпионов по хоккею на траве среди женщин 1997 () — 6-й розыгрыш Трофея чемпионов по хоккею на траве среди женских сборных команд. Турнир прошёл с 1 по 8 июня 1997 года в городе Берлин, Германия.

Победителями Трофея чемпионов (в 4-й раз в своей истории) стала сборная Австралии, победившая в финале сборную Германии со счётом 2:1 в овертайме. Бронзовым призёром чемпионата стала сборная Нидерландов, обыгравшая в матче за 3-е место сборную Южной Кореи со счётом 5:2.

Начиная с этого розыгрыша изменилось начисление очков: теперь за победу стало начисляться 3 очка (раньше — 2), за ничью — 1 очко, за проигрыш — 0 очков.

Квалификация 
Команды, квалифицированные для участия на турнире Международной федерацией (ФИХ):

  — сборная страны, где проводится турнир
  — 1-е место на Трофее чемпионов 1995, чемпионате мира 1994 и летних Олимпийских играх 1996
  — 2-е место на летних Олимпийских играх 1996
  — 3-е место на летних Олимпийских играх 1996
  — 4-е место на летних Олимпийских играх 1996
  — 5-е место на летних Олимпийских играх 1996

Результаты игр 
Время начала матчей дается по UTC+02:00

Первый раунд (игры в группе) 

 Проходят в финал
 Проходят в матч за 3-4 место
 Проходят в матч за 5-6 место

Классификация

Матч за 5-е и 6-е места

Матч за 3-е и 4-е места

Финал

Награды

Статистика

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1997 на официальном сайте FIH

 Страница Трофея чемпионов среди женщин 1997 на сайте todor66.com

См. также 
 Трофей чемпионов по хоккею на траве среди мужчин 1997

1997
Июнь 1997 года
Спорт в Германии в 1997 году
1997 год в хоккее на траве
Международные соревнования по хоккею на траве в Германии
Международные спортивные соревнования в Берлине